Zinder steht für:
 Zinder, Stadt in Niger
 Zinder (Region), Region in Niger
 Zinder, ausgeglühte Steinkohle
 Norton Zinder (1928–2012), US-amerikanischer Biologe und Chemiker